Долл — фамилия. Известные носители:
  (1919—1959) — американский баскетболист, игрок клубов Национальной баскетбольной ассоциации «Сент-Луис Бомберс» и «Бостон Селтикс».
  (1900—1980) — нидерландский греко-римский борец, участник Олимпийских игр (1924).
  (1903—1984) — американский религиозный деятель, епископ штата Мэриленд Епископальной церкви (1963—1971).
 Долл, Джон (1918—1971) — американский актёр.
  (1926—2010) — игрок в американский футбол и тренер, игрок клубов Национальной футбольной лиги.
  (род. 1969) — канадский саночник, участник Олимпийских игр (1988, 1992).
  (род. 1973) — бельгийский футболист, финалист Кубка Бельгии в составе клуба «Андерлехт» (1997).
 Долл, Ричард (1912—2005) — британский физиолог и эпидемиолог.
 Долл, Синтия (1971—2012) — американская певица, гитаристка и фотограф.
  (род. 1993) — игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Оттава Редблэкс» (2019).
 Диана Долл (род. 1976) — словацкая порноактриса и модель.
 Дора Долл (1922—2015) — французская актриса.

 Марш-Долл, Карен (род. 1919) — американская актриса, танцовщица и писательница.

См. также